A 751 Faïna (ideiglenes jelöléssel 1913 RK) a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Grigory Neujmin fedezte fel 1913. április 28-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói